albums:
Isolation (Joy Division), een lied van Joy Division uit 1980
Isolation (Toto), een muziekalbum van de band Toto uit 1984
Isolation (Therapy?), een muziekalbum van de band Therapy? uit 1995
Isolation (John Lennon), een lied van John Lennon van het album Plastic Ono Band
Isolation (The Browning), een muziekalbum van de band The Browning uit 2006
films:
Isolation (2005), een Britse film uit 2005
Isolation (2011)
Isolation (2015)

zie ook isolatie